Косово Поле может означать:
 Косово-Поле (община) — община в Косовe.
 Косово-Поле (город) — город в одноимённой общины в Косовe.
 Косово поле — карстовое полье в Косовe.
 Косово-Поле (Республика Сербская) — деревня в общин Вишеград, Республика Сербская, Босния и Герцеговина.
 Косово-Поле (Далмация) — деревня в одноимённом поле в Далмации, Хорватия.
  — карстовое полье в Далмации, Хорватия.

См. также